Johann Lucius ist der Name folgender Personen:

* Johann Andreas Lucius (1625–1686), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Christian Lucius (1728–1785), deutscher Politiker der Reichsstadt Frankfurt
 Johann Anton Lucius (1742–1810) Erfurter Handelsmann und Gründer der Firma Joh. Anton Lucius
 Johann Jacob Lucius (1761–1826), deutscher Politiker Freie Stadt Frankfurt